Santiago Ezquerro (ur. 1981) – lekkoatleta hiszpański, sprinter
 Santiago Ezquerro (ur. 1976) – piłkarz hiszpański